En kunstnerkoloni er en betegnelse for en gruppe kunstnere der bor i samme område. Udtrykket anvendes ofte om malere.

Se også
 Kunstnersammenslutning